Canada
Villeroy – comune della provincia del Québec

Francia
Villeroy – comune del dipartimento di Senna e Marna
Villeroy – comune del dipartimento della Somme
Villeroy – comune del dipartimento della Yonne